Klovborg (plaats), plaats in Denemarken
 Klovborg (parochie), parochie in Denemarken